Список аэропортов Кот-д’Ивуара, отсортированный в алфавитном порядке:

Список

См. также 

Кот-д’Ивуар